In matematica, il teorema di Vitali può riferirsi a:
 Il teorema di convergenza di Vitali, che si riferisce a vari risultati sulla convergenza di funzioni misurabili e olomorfe.
 Il teorema del ricoprimento di Vitali (o teorema di copertura), in teoria della misura.
 Il teorema di Vitali-Lebesgue, sull'integrabilità di funzioni limitate.

Pagine correlate 

 Giuseppe Vitali (matematico)
 Insieme di Vitali